Шараборин — русская фамилия. Известные носители:

 Шараборин, Евгений Анатольевич (род. 1961) — режиссёр. 
 Шараборин, Софрон Александрович — участник антибольшевистского восстания ксенофонтовцев. 
 Шараборин, Христофор Прокопьевич (1904—1938) — советский государственный деятель, председатель СНК Якутской АССР